Camila Osorio era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta da Laura Pigossi in semifinale.

In finale Tatjana Maria ha sconfitto Laura Pigossi con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

  Camila Osorio (semifinale)
  Beatriz Haddad Maia (secondo turno)
  Rebecca Peterson (secondo turno)
  Panna Udvardy (primo turno)

  Harmony Tan (primo turno) 
  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno) 
  Astra Sharma (primo turno) 
  Harriet Dart (primo turno)

Wildcard 

  María Herazo González (primo turno)
  Yuliana Lizarazo (secondo turno)

  Yuliana Monroy (primo turno)

Qualificate 

  María Carlé (primo turno)
  Suzan Lamens (secondo turno)
  Tatjana Maria (campionessa)

  İpek Öz (secondo turno) 
  Laura Pigossi (finale) 
  Daniela Seguel (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Copa Colsanitas 2022